Contea di Holmes o Holmes County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Holmes – Florida
 Contea di Holmes – Mississippi
 Contea di Holmes – Ohio